Чърчища може да се отнася за:

 Чърчища, бивше село в Костурско, Гърция, на гръцки Царциста;
 Чърчища, село в Населица, Гърция, на гръцки Скалохори.